Das Advantage Cars Prague Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 24. bis 31. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Prag